Spawn – komiks
 Spawn – serial animowany
 Spawn – amerykański film z 1997 roku
 Spawn (The Album) – ścieżka muzyczna filmu Spawn
 Spawning – miejsce umieszczania przedmiotów lub graczy w grach komputerowych